Painkiller může znamenat:

 Painkiller (skupina) – americká experimentální hudební skupina
 Painkiller (videohra) – videohra z roku 2004
 Painkiller (album) – album skupiny Judas Priest z roku 1990